Kreuzkopf ist 
 ein Maschinenbestandteil, siehe Kreuzkopf
 ein Notationszeichen in der Musik, siehe Kreuzkopf (Musiknotation) und Coda (Musik)

Kreuzkopf ist der Name folgender Berge und Gipfel:
 Kreuzkopf (Zentrale Schobergruppe) () in der zentralen Schobergruppe nordöstlich des Hornkopfs
 Kreuzkopf (Ötztaler Alpen) () in den Ötztaler Alpen
 Kreuzkopf (Nördliche Schobergruppe) () in der nördlichen Schobergruppe
 Kreuzkopf (Allgäuer Alpen) () in der Hochvogel- und Rosszahngruppe der Allgäuer Alpen
 Kreuzkopf (Glocknergruppe) () in der Glocknergruppe
 Kreuzkopf (Ammergauer Alpen) () in den Ammergauer Alpen
 Kreuzkopf (Rench) () im nördlichen Schwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Kreuzjoch